Серия B 1974/1975 () — 43-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 сентября 1974 года и закончился 22 июня 1975 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1974/75 на legaserieb.it
 Серия B 1974/75 на rsssf.com

1974/1975
Футбол в Италии в 1974 году
Футбол в Италии в 1975 году